

Лупкі — село в гміні Влень Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лупкі — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства